II. Abbász perzsa sah (ur. 1642–1666)
II. Abbász egyiptomi alkirály (ur. 1892–1914)